Khon Kaen (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Khon Kaen, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Khon Kaen (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.